Сезон 2022 года стал шестым в истории сезоном Формулы-2 чемпионата ФИА по кольцевым автогонкам среди автомобилей с открытыми колесами. По классификации формульных чемпионатов Международной автомобильной федерации, выше этой серии только чемпионат мира Формулы-1. Турнир предоставлял гонки поддержки для этапов Формулы-1 сезона 2022. Все участники выступали на болидах Dallara F2 2018.

Фелипе Другович досрочно стал чемпионом на этапе в Монце. Команда MP Motorsport впервые выиграла чемпионский титул в Формуле-2.

Команды и гонщики

Изменения в командах 
 После двух сезонов выступлений команда HWA Racelab покинула чемпионат. Вместо неё в чемпионате будет выступать команда .

Изменения в составах

Сменившие команды 
 Вице-чемпион Формулы-3 в 2021 году и член  Джек Дуэн, временно выступавший в  на последних двух этапах прошлого сезона, будет выступать на полном расписании в составе команды .
  перешёл из команды Trident в команду .
 Фелипе Другович перешёл из команды  в .
 Член Red Bull Junior Team  перешёл из команды  в команду Prema Racing.
 Член Red Bull Junior Team Лиам Лоусон перешёл из команды  в команду .
  подписал контракт с командой .
 Маркус Армстронг перешёл из команды DAMS в команду .
  подписал контракт с командой Trident.

Вернувшиеся в чемпионат 
 Член  Логан Сарджент, выступавший на этапе в Джидде в прошлом сезоне за команду HWA Racelab, вернётся в чемпионат на полное расписание в составе команды .

Покинувшие чемпионат 
 Чжоу Гуаньюй подписал контракт с командой Формулы-1 Alfa Romeo на сезон 2022 года.
 Чемпион прошлого сезона Оскар Пиастри станет резервным пилотом команды Формулы-1 Alpine в сезоне 2022 года.
 Вице-чемпион прошлого сезона Роберт Шварцман станет тест-пилотом команды Формулы-1 Ferrari в сезоне 2022 года.
 Дэн Тиктум подписал контракт с командой Формулы E  на сезон 2021/2022.
  подписал контракт с командой IndyCar Series  на сезон 2022 года.
  перешёл в Европейскую серию Ле-Ман.
  приостановил свои выступления в автоспорте.
  перешёл в DTM.

Дебютанты 
  подписал контракт с командой Charouz Racing System.
  подписал контракт с командой Trident.
 Чемпион Формулы-3 в 2021 году и член Red Bull Junior Team Деннис Хаугер продолжит сотрудничество с командой Prema и дебютирует в Формуле-2.
 Член Red Bull Junior Team  подписал контракт с командой DAMS.
  подписал контракт с командой .
 Член   подписал контракт с командой ART Grand Prix.

Изменения по ходу сезона 
  пропустил этап в Имоле из-за последствий аварии на тестах. Его заменял ранее выступавший в чемпионате .
 Red Bull расторгла контракт резервного пилота с Юри Випсом и исключила его из Red Bull Junior Team за расистские высказывания перед этапом в Сильверстоуне, однако он сохранил место в команде .
  был отстранён от выступлений на этапе в Сильверстоуне за перебор штрафных баллов. Его заменял .
  пропустил этапы на Ред Булл Ринге, Поль Рикаре и Хунгароринге из-за травмы шеи. Его заменял вернувшийся в чемпионат Роберто Мери.
  пропустил этап на Поль Рикаре и Хунгароринге из-за положительного теста на COVID-19. Его заменял . Позже перед этапом на Спа-Франкоршаме стало известно, что  продолжит выступать за  до конца сезона, так как  решил сосредоточиться на поиске команды для выступлений в Формуле E.
  был отстранён от выступлений на этапе на Спа-Франкоршаме за перебор штрафных баллов. Его заменял ранее выступавший в чемпионате .
 Перед этапом на Спа-Франкоршаме  и Charouz Racing System расторгли контракт по обоюдному согласию. В команде его заменила ранее выступавшая в чемпионате Татьяна Кальдерон.
 Рой Ниссани был отстранён от выступлений на этапе в Монце за перебор штрафных баллов. Его заменял ранее выступавший в чемпионате Лука Гьотто.
  покинул Trident и чемпионат перед этапом в Яс Марина. Его заменил Зейн Мэлони, вице-чемпион Формулы-3 в сезоне 2022 года.
  вернулся в чемпионат на этапе в Яс Марина в составе , заменив .

Календарь 
Предварительный календарь, состоящий из рекордных 14 этапов, был представлен 15 октября 2021 года. Каждый из этапов состоит из двух гонок: основной, где пилоты должны преодолеть расстояние в более чем 170 километров с одним обязательным пит-стопом (в Монако — 140 км, на Хунгароринге — 160 км), и спринтерской, дистанция которой равняется примерно 120 километрам (в Монако — 100 км), а пит-стоп не обязателен.

Изменения в календаре 
 Планировавшийся этап в Сочи 24-25 сентября был отменён из-за событий на Украине.
 19 мая 2022 года в календарь был добавлен этап на Поль Рикаре.

Изменения в регламенте

Спортивный 
 Формула-2 вернётся к формату уик-энда с двумя гонками. В субботу будет проводится одна спринтерская гонка, в воскресенье — основная. Квалификации будет определять стартовую решётку основной воскресной гонки. Стартовая решётка субботнего спринта будет реверсивной — гонщики, занявшие первые десять мест в квалификации, стартуют в обратном порядке.
 Изменена система начисления очков в спринтерской гонке:

Помимо этого, за поул-позицию в воскресной гонке будет начисляться 2 очка, а за быстрый круг в спринте и в гонке — 1 очко.

 Изменена система начисления очков в случае досрочного завершения гонок:

Очки начисляются, если пройдено более двух кругов в боевом режиме (вне режима машины безопасности). Очки за быстрый круг начисляются, если пройдено более 50 % запланированной дистанции. Полные очки начисляются, если пройдено более 75 % запланированной дистанции.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисления очков 
Очки в воскресной гонке

Очки в субботнем спринте

Личный зачёт 

† — Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

Командный зачёт 

† — Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

См. также 
 Формула-1 в сезоне 2022
 Формула-3 в сезоне 2022

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

ФИА Формула-2
2022 год в автоспорте
Сезоны ФИА Формулы-2
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-2
Сезоны формульных гонок